Hospital Militar Divisionario u Hospital Militar Regional puede referirse a:

 el Hospital Militar Divisionario de la 2.ª División de Ejército, en la Guarnición Militar Campo de Mayo;
 el Hospital Militar Divisionario de la 3.ª División de Ejército, en la Guarnición Militar Paraná;
 el Hospital Militar Divisionario de la 4.ª División de Ejército, en la Guarnición Militar Mendoza;
 o el Hospital Militar Divisionario de la 5.ª División de Ejército, en la Guarnición Militar Salta.